Згорня Бесница може да се отнася за:

 Згорня Бесница – село в Словения, Горенски регион, община Кран
 Згорня Бесница – село в Словения, регион Средна Словения, община Любляна